Abbatia ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine d’Abbatia (* um 1650, † nach 1694), französischer Dichter
 Bernard Abbatia (* zwischen 1530 und 1540, † um 1590), französischer Astrologe, Arzt und Jurist
 Guillaume d’Abbatia († nach 1638), französischer Anwalt und Dichter

Siehe auch:
 Abbadia
 Abbazia